Orizzonti perduti, romanzo di James Hilton
Orizzonti perduti, serie a fumetti di fantascienza di Juan Zanotto
Orizzonti perduti, album del 1983 di Franco Battiato